Пашковцы — многозначный термин:
 Пашковцы (Евангельские христиане) — направление протестантского христианства, получившее распространение в России в конце XIX — первой половине XX века.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пашковцы — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Пашковцы — деревня в Краснокамском районе Пермского края.

Украина 
 Пашковцы — село в Воловецком районе Закарпатской области.
 Пашковцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Пашковцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Пашковцы — село в Хотинском районе Черновицкой области.